Lakeville pode se referir a:

United States
Lakeville (Califórnia)
Lakeville (Connecticut)
Lakeville (Indiana)
Lakeville (Maine)
Lakeville (Massachusetts)
Lakeville (Minnesota)
Lakeville Township (Dakota do Norte)
Lakeville (Ohio)

Canadá
Lakeville (New Brunswick, vilarejo no Condado de Carleton
Lakeville (Nova Scotia), vilarejo no condado Condado de Kings

Desambiguações de topônimos